Die spanische Provinz Burgos hat 371 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

!Burgos
Burgos
!Gemeinden